Abdomen může být:
v zoologii
 latinské označení pro spodní část trupu u členovců – zadeček
v anatomii
 latinské označení pro spodní část trupu u obratlovců – břicho

Externí odkazy